The machine stops (Forster), sciencefictionverhaal van E.M. Forster
The machine stops (Hawkwind), spacerockalbum van Hawkwind, gebaseerd op het verhaal